Mộc Hóa (huyện in Long An)
 Mộc Hóa (Mộc Hóa, Long An)